Бйорн Борг до цього чотири рази підряд вигравав Вімблдон і цього разу успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі свого суперника Джона Макінроя. Цей фінал часто називають одним із найвизначніших тенісних матчів за всю історію.

Сіяні гравці 

Соломон і Ноа знялись до початку турніру. В турнірній сітці їх замінили кваліфаєри Кевін Каррен (ПАР) і Вейн Гемпсон (Австралія).

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1980 Wimbledon Men's Singles draw

1980 у тенісі
Вімблдонський турнір